Sladenia Regan, 1908 – rodzaj ryb z rodziny żabnicowatych (Lophiidae)
 Sladenia Kurz – rodzaj roślin z rodziny Sladeniaceae